Veselé est un toponyme qui peut désigner :

Veselé, une commune du district de Piešťany, dans la région de Trnava.

Veselé, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem.

cs:Veselé